Achim steht für:
 Achim (Vorname), eine Kurzform des männlichen Vornamens Joachim

Orte und Bezirke:
 Achim (Landkreis Verden), Stadt im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Achim (Börßum), Ortsteil der Gemeinde Börßum im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Kreis Achim, ehemaliger Landkreis in Preußen

Achim bzw. Áchim ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Achim, direkter Nachfahre Davids im Stammbaum Jesu Christi, vgl. 
 András L. Áchim (1871–1911), ungarischer Politiker
 Honoré Achim (1881–1950), kanadischer Politiker
 Sebastian Achim (* 1986), rumänischer Fußballspieler
 Vlad Achim (* 1989), rumänischer Fußballspieler